Larvik steht für:

 Larvik, Stadt in Norwegen
 Larvik (Südgeorgien), Bucht an der Südküste Südgeorgiens im Südatlantik

Sonstiges:
 Larvik Cone, Geröllkegel auf Südgeorgien im Südatlantik
 Larvik Harbour, Bucht der Brabant-Insel im Palmer-Archipel, Antarktis